Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Galina Voskoboeva (qualificata)
  Marina Eraković (qualificata)
  Stéphanie Dubois (ultimo turno)
  Edina Gallovits-Hall (ultimo turno)
  Iryna Brémond (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (ultimo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (qualificata)
  Urszula Radwańska (qualificata)
  Maria Elena Camerin (primo turno)
  Zuzana Kučová (primo turno)
  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
  Eva Birnerová (secondo turno)
  Chan Yung-jan (qualificata)
  Mandy Minella (ultimo turno)
  Renata Voráčová (primo turno)
  Yvonne Meusburger (primo turno)

  Romina Oprandi (qualificata)
  Aleksandra Wozniak (qualificata)
  Kathrin Wörle (secondo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Valerija Savinych(secondo turno)
  Chang Kai-chen(secondo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Vitalija D'jačenko (qualificata)
  Sílvia Soler Espinosa (qualificata)
  Marija Korytceva (secondo turno)
  Alexa Glatch (primo turno)
  Erika Sema (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Tetjana Lužans'ka (secondo turno)
  Alexandra Cadanțu (primo turno)
  Ol'ga Savčuk (secondo turno)

Qualificate 

  Galina Voskoboeva
  Marina Eraković
  Sílvia Soler Espinosa
  Romina Oprandi
  Réka-Luca Jani
  Aleksandra Panova
  Stéphanie Foretz Gacon
  Urszula Radwańska

  Michaëlla Krajicek
 
  Laura Robson
  Vitalija D'jačenko
  Chan Yung-jan
  Ekaterina Byčkova
  Karin Knapp
  Aleksandra Wozniak

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

US Open 2011
WTA Tour 2011